Кита́йгород () — село на Украине, находится в Ильинецком районе Винницкой области.

Код КОАТУУ — 0521283203. Население по переписи 2001 года составляет 1236 человек. Почтовый индекс — 22751. Телефонный код — 4345. Занимает площадь 3,29 км². По территории села протекает небольшая река — Сорока.

Китайгород был в прошлом известен своей Китайгородской колбасой. Купить и попробовать эту колбасу желали жители, по меньшей мере, всей современной Украины.

Находится рядом с с. Каменогорка, Городок.

Ссылки 
 Китайгород на сайте Верховной рады Украины
 
 

Населённые пункты Ильинецкого района